Ciprijan Kartaški - kršćanski svetac i mučenik
 Sveti Ciprijan Antiohijski - kršćanski svetac i mučenik